Дже́реми Ри́чард Стри́ншем Хант (; род. 1 ноября 1966 года в Лондоне, Великобритания) — британский политик, член Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании (2018—2019). Канцлер Казначейства (с 2022).

Министр здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона, а также в первом и втором кабинетах Терезы Мэй.

Биография 

Провёл детство в Годалминге (графство Суррей), учился в престижной школе Чартерхаус, где был избран . Окончил  Оксфордского университета, став лучшим в философии, политике и экономике (в 1987 году возглавил университетскую Консервативную ассоциацию). Некоторое время преподавал английский язык в Японии, в 1990-е годы занялся связями с общественностью, затем вместе со своим другом Майком Элмсом основал издательство Hotcourses, специализировавшееся на путеводителях по учебным заведениям (к 2005 году личный капитал Ханта оценивался в 4 — 4,5 млн фунтов стерлингов).

Политическая карьера 
В 2005 году Хант был избран в Палату общин в избирательном округе , заручившись поддержкой 50,4 % избирателей. На выборах 2010 года победил с результатом 58,9 % голосов.

В декабре 2005 года назначен в теневом правительстве консерваторов на должность помощника министра здравоохранения по делам инвалидов (Shadow Minister for Disabled People), а в июле 2007 стал теневым министром культуры, СМИ и спорта.

12 мая 2010 года Джереми Хант получил в первом кабинете Кэмерона портфель министра культуры, СМИ и спорта с полномочиями по подготовке Олимпийских игр (в предыдущем составе правительства  занимала отдельную должность министра Олимпийских игр). 4 сентября 2012 года Хант занял место министра здравоохранения. В профессиональных медицинских кругах это назначение было встречено с некоторым сомнением, поскольку Хант поддерживал предложения о включении в систему медицинского страхования лечения гомеопатией, а также об ограничении предельного срока беременности, при котором допускается легальное производство абортов, 12 неделями вместо 24.

По итогам парламентских выборов 2015 года Хант вновь победил в своём традиционном округе, получив 59,9 % голосов против 9,9 % у сильнейшего из соперников, представителя Партии независимости Марка Уеббера (Mark Webber).

13 июля 2016 года Дэвид Кэмерон ушел в отставку с должности премьер-министра в связи с исходом референдума о членстве Британии в Евросоюзе, на котором британцы проголосовали за выход страны из ЕС. Преемником Кэмерона стала министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй, в её кабинете Хант сохранил должность министра здравоохранения.

Парламентские выборы 2017 года принесли Ханту новую победу в Юго-Западном Суррее с результатом 55,7 % (на 4 % меньше, чем на предыдущих выборах), а главную конкуренцию ему составила кандидатка молодой  , заручившаяся поддержкой 20 % избирателей.

3 января 2018 года Хант публично принёс извинения больным, чьи плановые операции были перенесены на несколько недель из-за наплыва пациентов, с которым не могли справиться больницы.

8 января 2018 года Тереза Мэй произвела серию кадровых перемещений в правительстве, в результате которых Хант остался на прежней должности, но теперь как министр здравоохранения и социального обеспечения.

10 июля 2018 года, после ухода Бориса Джонсона с поста Министра иностранных дел Великобритании, назначен на этот пост. На пост Министра здравоохранения Великобритании назначен Мэттью Хэнкок.

11 апреля 2019 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан британской полицией в здании эквадорского посольства, где укрывался несколько лет, и Хант поблагодарил президента Эквадора Ленина Морено за сотрудничество, отметив в своём Твиттере: «Ассанж — не герой, и никто не стоит выше закона».

Борьба за лидерство в Консервативной партии 
20 июня 2019 года в пятом туре  после объявления об отставке Терезы Мэй Хант получил 77 голосов парламентариев в свою поддержку (лидера гонки Бориса Джонсона поддержали 160 депутатов). Отставший от Ханта на 2 голоса Майкл Гоув снял свою кандидатуру, и таким образом Хант вышел вместе с Джонсоном на последний решающий этап борьбы за лидерство — общее голосование членов партии.

В июле 2019 года Хант поддержал демонстрации в Гонконге против закона об экстрадиции в Китай и заявил, что Великобритания ставит принципы выше коммерческой выгоды, но на прямой вопрос журналистов о готовности к вводу экономических санкций против Китая и к высылке китайских дипломатов ответил отрицательно.

19 июля 2019 года, через две недели после захвата британскими морскими пехотинцами в Гибралтарском проливе иранского танкера и 23 членов экипажа по обвинению в нарушении эмбарго Евросоюза на поставки нефти Сирии, Иран захватил в Ормузском проливе британский танкер компании Stena Impero. Хант заявил, что Иран выбрал «опасный путь незаконного и дестабилизирующего поведения» и пообещал дать жёсткий ответ в случае, если танкер не будет освобождён, однако ранее он говорил, что правительство не планирует военной операции (в августе иранский танкер был освобождён, а 27 сентября 2019 года британское судно, согласно данным системы слежения Refinitiv, покинуло иранский порт Бендер-Аббас).

23 июля 2019 проиграл выборы лидера партии Джонсону, набрав примерно вдвое меньше голосов: .

24 июля Борис Джонсон сформировал своё правительство, в котором Хант не получил никакого назначения.

Канцлер Казначейства 
14 октября 2022 года получил портфель канцлера Казначейства в правительстве Лиз Трасс.

25 октября 2022 года по завершении правительственного кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Хант сохранил свою должность.

Личная жизнь 
Джереми — сын адмирала , бывшего главнокомандующего британским королевским флотом, и Мериел Гиван (Meriel Gievan). В 2009 году женился на китаянке Люсии Гуо (Lucia Guo), есть сын и две дочери.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Чартерхауса
Персоналии:Годалминг
Выпускники Оксфордского университета
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Кабинет Дэвида Кэмерона
Министры здравоохранения Великобритании
Министры иностранных дел Великобритании
Члены Тайного совета Великобритании
Монархисты Великобритании
Канцлеры казначейства Великобритании